

События 
 Консулы Тит (Авл?) Атилий Руф Тициан и Марк Гавий Клавдий Сквилла Галликан.
 Завершение строительства вала Адриана в Британии.
 Приезд астронома, математика и географа, химика Клавдия Птолемея в Александрию, где он жил до 151 года.
Хань и Хунну:
 Бань Юн покорил Харашар, Кучу, Яркенд , Кашгар в Восточном Туркестане.
 Сяньби Цичжицзяня разбиты объединёнными китайско-хунно-ухуаньскими войсками.

Скончались 
	
			
 Антиох Сардинский — святой христианской церкви, мученик, казнён.
 Децим Юний Ювенал, — римский поэт-сатирик.
 Плутарх — древнегреческий философ (дата приблизительна).
  — святые мученики христианской церкви.

См. также